Der Begriff Kirkliston beschreibt:
Eine Ortschaft in Schottland, siehe Kirkliston (Schottland)
Eine ehemalige Whiskybrennerei in Kirkliston, siehe Kirkliston (Whiskybrennerei)